Boisset ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Boisset (Cantal) im Département Cantal
 Boisset (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Boisset (Hérault) im Département Hérault

mit Namenszusatz:
 Boisset-et-Gaujac im Département Gard
 Boisset-lès-Montrond im Département Loire
 Boisset-les-Prévanches im Département Eure
 Boisset-Saint-Priest im Département Loire

Ortsname:
 Boisset, Ortschaft in der Gemeinde Pont-d’Héry im Département Jura

Boisset ist der Familienname von
 Raymond Boisset (1912–1991), französischer Leichtathlet
 Yves Boisset (* 1939), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Boissey